Kerabistus är ett släkte av insekter. Kerabistus ingår i familjen Aschiphasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Kerabistus